Büchig ist der Name folgender Ortschaften:
 Büchig (Stutensee) bei Karlsruhe, Ortschaft der Großen Kreisstadt Stutensee
 Büchig (Bretten), Stadtteil der Großen Kreisstadt Bretten